Расторгу́ево — остановочный пункт Павелецкого направления Московской железной дороги в городе Видное Ленинского района Московской области.

Построен в 1900 году, одновременно с Павелецким вокзалом сразу после открытия железнодорожной линии.

На остановочном пункте три железнодорожных пути и три боковых пассажирских платформы (до конца 1990-х платформа № 2 являлась островной, но после демонтажа пути № 5 и остального путевого развития стала боковой), соединённые надземным переходом. Вход и выход на платформы №1 и №2 осуществляется через турникеты. В кассовом здании есть две пригородных билетных кассы и 1 касса дальнего следования. Рядом с кассовым зданием установлено 6 автоматов по продаже пригородных билетов. Станция имела путевое развитие — стрелочное хозяйство, несколько тупиков, оборотный тупик для разворота электричек, ответвление к ДРСУ. В конце 1990-х годов путевое развитие и стрелки были демонтированы.

Платформа расположена между улицами Донбасская и Булатниковская города Видное.

Общественный транспорт

Городские и районные автобусы 
 2: Платформа Расторгуево —  Ольгинская улица
 3: Платформа Расторгуево —  МКГЗ
 6: Платформа Расторгуево —  Магазин Мебельный
 7: Ольгинская улица — Проспект Ленинского Комсомола
 8: Платформа Расторгуево — Ермолино
 10: Петрушино — Поликлиника
 44: Платформа Расторгуево — Слобода
 59: Платформа Расторгуево — Подольск

Пригородные автобусы и маршрутные такси 
 364: Платформа Расторгуево — 
 379: Платформа Расторгуево — 
 471: Платформа Расторгуево — 
 489: Платформа Расторгуево — 
 1019: Ермолино —

Троллейбус 
Основная статья: Видновский троллейбус

 1: Платформа Расторгуево — Заводская улица
 2: Платформа Расторгуево — Советская улица
 4: Платформа Расторгуево — МКГЗ

Примечания

Ссылки 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Транспорт Видного
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Ленинского городского округа